Jardim Califórnia pode ser:

 Jardim Califórnia - bairro da cidade de Barueri
 Jardim Califórnia - bairro da cidade de São Paulo
 Jardim Califórnia - bairro da cidade de Uberlândia
 Jardim Califórnia - bairro da cidade de Nova Friburgo
 Jardim Califórnia - bairro da cidade de Trindade
q Jardim Califórnia - bairro da cidade de Patos
 Jardim Califórnia - bairro da cidade de  Betim

Jardim CaliforniaBairro da cidade de piracicaba